Sinfonia n. 29 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 29 di Wolfgang Amadeus Mozart